Бомо́н-ан-Бен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 65 км на схід від Ам'єна, 38 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 71 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 175,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бомон-ан-Бен на сайті французького Національного інституту географії
 Бомон-ан-Бен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бомон-ан-Бен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена